Artaserse (italienisch für Artaxerxes) steht für:

 Artaserse (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1730)
 Artaserse (Abos), Oper von Girolamo Abos (1730)
 Artaserse (Adolfati), Oper von Andrea Adolfati (1741)
 Artaserse (Alessandri), Oper von Felice Alessandri (1783)
 Artaserse (Andreozzi), Oper von Gaetano Andreozzi (1789)
 Artaserse (Anfossi), Oper von Pasquale Anfossi (1788)
 Artaserse (Araja), Oper von Francesco Araja (1738)
 Artaserse (Arena), Oper von Giuseppe Arena (1741)
 Artaserse (Bach), Oper von Johann Christian Bach (1760)
 Artaserse (Bambini), Oper von Eustachio Bambini (1733)
 Artaserse (Barba), Oper von Daniel Dal Barba (1751)
 Artaserse (Bernasconi), Oper von Andrea Bernasconi (1746)
 Artaserse (Bertoni, 1776), Oper von Ferdinando Bertoni (1776)
 Artaserse (Bertoni, 1779), Oper von Ferdinando Bertoni (1779)
 Artaserse (Bertoni, 1788), Oper von Ferdinando Bertoni (1788)
 Artaserse (Bioni), Oper von Antonio Bioni (1733)
 Artaserse (Borghi), Oper von Giovanni Battista Borghi (1775)
 Artaserse (Boroni), Oper von Antonio Boroni (1767)
 Artaserse (Brivio), Oper von Giuseppe Ferdinando Brivio (1738)
 Artaserse (Broschi), Opernpasticcio von Riccardo Broschi (1734)
 Artaserse (Caruso), Oper von Luigi Caruso (1774)
 Artaserse (Chiarini), Oper von Pietro Chiarini (1741)
 Artaserse (Ciampi), Oper von Vincenzo Legrenzio Ciampi (1747)
 Artaserse (Cimarosa), Oper von Domenico Cimarosa (1784)
 Artaserse (Cocchi), Oper von Gioacchino Cocchi (1755)
 Artaserse (Corradini), Oper von Francesco Corradini (1736)
 Artaserse (Duni), Oper von Egidio Duni (1744)
 Artaserse (Ferrandini), Oper von Giovanni Battista Ferrandini (1739)
 Artaserse (Fiorillo), Oper von Ignazio Fiorillo (1765)
 Artaserse (Galuppi, 1749), Oper von Baldassare Galuppi (1749)
 Artaserse (Galuppi, 1751), Oper von Baldassare Galuppi (1751)
 Artaserse (Gasparini), Oper von Quirino Gasparini (1756)
 Artaserse (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1741)
 Artaserse (Graun), Oper von Carl Heinrich Graun (1743)
 Artaserse (Guglielmi), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi (1777)
 Artaserse (Hasse, 1730), Oper von Johann Adolph Hasse (1730)
 Artaserse (Hasse, 1760), Oper von Johann Adolph Hasse (1760)
 Artaserse (Jommelli, 1749), Oper von Niccolò Jommelli (1749)
 Artaserse (Jommelli, 1756), Oper von Niccolò Jommelli (1756)
 Artaserse (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1749)
 Artaserse (de Majo), Oper von Gian Francesco de Majo (1762)
 Artaserse (Manfredini), Oper von Vincenzo Manfredini (1772)
 Artaserse (Mysliveček), Oper von Josef Mysliveček (1774)
 Artaserse (Nicolini), Oper von Giuseppe Nicolini (1795)
 Artaserse (Paganelli), Oper von Giuseppe Antonio Paganelli (1737)
 Artaserse (Paisiello), Oper von Giovanni Paisiello (1771)
 Artaserse (Pampani, 1750), Oper von Antonio Gaetano Pampani (1750)
 Artaserse (Pampani, 1756), Oper von Antonio Gaetano Pampani (1756)
 Artaserse (Perez), Oper von Davide Perez (1748)
 Artaserse (Pescetti), Oper von Giovanni Pescetti (1751)
 Artaserse (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1762)
 Artaserse (Ponzo), Oper von Giuseppe Ponzo (1766)
 Artaserse (Portugal), Oper von Marcos António Portugal (1806)
 Artaserse (Rust), Oper von Giacomo Rust (1781)
 Artaserse (Sacchini), Oper von Antonio Sacchini (1768)
 Artaserse (Sarti), Oper von Giuseppe Sarti (1760)
 Artaserse (Scalabrini), Oper von Paolo Scalabrini (1743)
 Artaserse (Scarlatti), Oper von Giuseppe Scarlatti (1747)
 Artaserse (von Schacht), Oper von Theodor von Schacht (1777)
 Artaserse (Schiassi), Oper von Gaetano Maria Schiassi (1737)
 Artaserse (Scolari), Oper von Giuseppe Scolari (1757)
 Artaserse (Smith), Oper von John Christopher Smith (1748)
 Artaserse (Tarchi), Oper von Angelo Tarchi (1788)
 Artaserse (Terradellas), Oper von Domènech Terradellas (1744)
 Artaserse (Vinci), Oper von Leonardo Vinci (1730)
 Artaserse (Zingarelli), Oper von Niccolò Antonio Zingarelli (1789)

Siehe auch:
 Artaxerxes (Arne), Oper von Thomas Arne (1762)
 Dar el ser hijo al padre, Oper von Francesco Corradini (1736)
 Artaserse, re di Persia, Oper von Nicolas Isouard (1794)
 El Artajeres, Opernpasticcio von Giovanni Battista Mele (1749)